El término circulación (del latín circulatĭo, -ōnis) es el movimiento continuo de la sangre en el cuerpo del ser vivo.

 La circulación sanguínea en el cuerpo humano.
 La circulación termohalina de las masas de agua.
 Al movimiento del aire (ver Circulación atmosférica)
 Al tráfico vehicular (ver Tránsito vehicular)
 La circulación del agua en las plantas.
 La circulación de energía (ver Circulador)
 La libertad de circulación.
 En Física y Matemáticas, a la circulación de un campo vectorial a lo largo de un camino, también conocida como integral de línea.
 La tirada de un periódico o revista, también denominada "tiraje" o "circulación".

Enlaces externos